Metrum (Mehrzahl „Metren“ oder „Metra“, von griechisch  métron ‚Maß, Maßstab; Silbenmaß, Versmaß‘) bezeichnet:

 in der antiken Verslehre eine Gruppe von mindestens zwei Verselementen, aus deren geregelter Abfolge das Versmaß besteht, siehe Metron
 terminologisch unscharf oft auch ein metrisches Schema, insbesondere ein Versmaß
 in der Musik die Regelhaftigkeit von Betonungsmustern, siehe Metrum (Musik) und Takt (Musik)

Siehe auch: 

 Metrik